Bulboaca se poate referi la:

 Localități din România
 Bulboaca, Vaslui
 Localități din Republica Moldova
 Bulboaca - sat-comună din raionul Anenii Noi
 Bulboaca - sat-comună din raionul Briceni
 Localități din Ucraina
 Bulboaca  - sat-comună din raionul Reni din regiunea Odesa (Ucraina).
 Bulboaca (poligon) - bază militară de instruire a Armatei Naționale a Republicii Moldova.

Localități omonime din Republica Moldova